Зухдийят ( — стихи об аскетизме) — жанр классической арабской поэзии, представленный короткими лирико-философскими произведениями. Иногда термин «зухдийят» используется для определения аналогичного жанра персидско-таджикской поэзии.

Жанр начал распространяться в арабской поэзии в VIII—IX веках.

Основная тематика жанра — бренность бытия, суетность жизни, непредсказуемость судьбы, разочарование в людях, крушение надежд, призыв к духовному самосовершенствованию, восхваление благочестия и целомудрия.

Обычно произведения этого жанра объединялись в циклы самими поэтами или позднее составителями их сборников (диванов). Известны стихотворения Абуль-Ала аль-Маарри, Абу-ль-Атахийи, Абу Нуваса, Абу Таммама, Омара Хайяма и др. поэтов.

Жанр сохранился до наших дней в эпигонской религиозной поэзии и в виде подражаний известным поэтам.

О жизни (подражание Хайяму)

И как бы ни был ты умён,
Постигнув суть былых времён,
Проникшись мудростью Востока, —
От жизни надо ждать урока…

(П. Густерин).

Примечания

Литература 
 

Твёрдые формы
Арабско-персидская метрика
Литература на персидском языке
Таджикская литература
Поэтические жанры
Персидская поэзия
Арабская поэзия
Литературные жанры